GMK est un sigle qui peut désigner :
 Guido Maria Kretschmer (1965-), un styliste, costumier, écrivain et animateur de télévision allemand ;
 GM Korea, un constructeur automobile sud-coréen.
 GMK, un influenceur et youtubeur automobile monégasque